Bieg na 110 metrów przez płotki mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 13,48 (uzyskane w okresie od 1 października 2016 do 23 lipca 2017), z uwagi na małą liczbę zawodników z minimum, kolejnych lekkoatletów zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych.

Rezultaty

Eliminacje 
Kwalifikacja: Pierwszych czterech najlepszych z każdego biegu (Q)+4 z najlepszymi czasami wśród przegranych ze wszystkich biegów eliminacyjnych.

Wiatr:Bieg 1: -1.2 m/s, Bieg 2:  +1.3 m/s, Bieg 3: +0.1 m/s, Bieg 4: +0.7  m/s, Bieg 5: +0.6 m/s.

Półfinały 
Kwalifikacja: Pierwszych dwóch najlepszych z każdego biegu (Q)+2 z najlepszymi czasami wśród przegranych ze wszystkich biegów półfinałowych.

Wiatr:Bieg 1: +0.2 m/s, Bieg 2:  +0.6 m/s, Bieg 3: +0.3 m/s.

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2017